Ghajini est le titre de deux films indiens :

 Ghajini (2005), film de langue tamoule, inspiré du film américain Memento (2000).
 Ghajini (2008), film de langue hindie, remake du film précédent.